Eastbourne International 2021 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på græsbaner i Devonshire Park i Eastbourne, Storbritannien i perioden 19. - 26. juni 2021. Det var den 45. udgave af Eastbourne International, siden turneringen blev relanceret som en WTA-turnering i 1974, og den var del af WTA Tour 2021 i kategorien WTA 500 samt ATP Tour 2021 i kategorien ATP Tour 250. På grund af et sponsorat blev turneringen afviklet under navnet Viking International Eastbourne.

Damesingletitlen blev vundet af Jeļena Ostapenko, der vandt den fjerde WTA-titel (men den første på græs) i sin karriere, og som blev den første lettiske vinder af titlen. I finalen besejrede hun Anett Kontaveit med 6-3, 6-3. Ostapenko var blevet tildelt et wildcard for at kunne deltage i turneringen, og det var tredje gang i historien, at titlen blev vundet af en wildcard-spiller efter Monica Seles og Julie Halard-Decugis' triumfer i 1996 og 2000.

I herresingleturneringen sejrede Alex de Minaur, som i en tæt finale vandt med 4-6, 6-4, 7-6(5) over Lorenzo Sonego. Den andenseedede australier vandt dermed også sin første ATP-titel på græs, eftersom hans fire hidtidige turneringssejre på ATP Tour var blevet vundet på hardcourt. Sejren medførte, at han avancerede til 15.-pladsen på ATP's verdensrangliste, hvilket var ny personlig rekord.

Damedoubletitlen gik til Shuko Aoyama og Ena Shibahara, som i finalen besejrede Nicole Melichar med 6-1, 6-4.

Herredoubletitlen blev vundet af Nikola Mektić og Mate Pavić, som vandt deres syvende ATP-turnering i 2021, da de i finalen slog Rajeev Ram og Joe Salisbury med 6-4, 6-3. Sejren var Pavić's 24. doubletitel på ATP Tour, mens Mektić vandt sin 15. ATP-titel i herredouble.

Præmier 

Den samlede præmiesum for kvindernes rækker androg $ 565.530, hvilket var et fald på 41,5 % i forhold til den foregående turnering i 2019, men siden da var singleturneringen også blevet reduceret fra 48 til 32 spillere. Præmierne i mændenes rækker udgjorde € 547.265, hvilket var et fald på 16 % i forhold til 2019.

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 32 spillere, der var fordelt på:
 20 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 10. maj 2021 (seks uger før turneringens start).
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 6 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 2 spillere, der var gået videre fra kvalifikationen som lucky losere (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 24 spillere, der spillede om de sidste seks ledige pladser i hovedturneringen. Fire af de 24 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Kvalifikanter 

Følgende seks spillere kvalificerede sig til hovedturneringen.

Lucky losere 

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 28 spillere, der var fordelt på:
 16 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 10. maj 2021 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 4 spillere, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 5 spillere, der var gået videre fra kvalifikationen som lucky losere (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 16 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen. To af de 16 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Kvalifikation 

Følgende fire spillere kvalificerede sig til hovedturneringen

Lucky losere 

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere.

Resultater

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 15 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 et par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 14 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 to par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 ATP Tour - Eastbourne 
 WTA - Eastbourne 
 LTA - Viking International Eastbourne

Noter 

2021
WTA Tour 2021
ATP Tour 2021